Der Dreiband-Weltcup 2015/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 29. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 6. bis zum 12. Juli 2015 in Porto, Portugal statt. Es war das sechste Weltcup-Turnier in Porto.

Geschichte 
Das beste Match dieses Weltcupturniers fand in der Qualifikation statt. In der Gruppe K spielten der Türke Birol Uymaz und der Vietnamese Nguyen Quoc Nguyen um den Gruppensieg. Birol startete mit einer 16er Serie die Partie und führte nach zwölf Aufnahmen mit 38:14. Dann erzielte der Vietnamese die Turnierhöchstserie von 20 Punkten und war wieder im Geschäft. In der 15 Aufnahme beendete Birol die Partie und Nguyen kam nur auf 39 Punkte. Aufgrund des starken Durchschnitts von 1,880 kam auch Nguyen ins Hauptfeld der besten 32. Uymaz schaffte es bis ins Viertelfinale, wo er am späteren Sieger scheiterte. Nguyen musste bereits in der ersten Runde in der Verlängerung gegen Dick Jaspers seine Koffer packen. Ein sehr starkes Turnier spielte auch der Koreaner Hwang Hyung-bum. Als Qualifikant kam er mit einer großartigen Leistung bis ins Finale. Erst hier musste er sich dem Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl deutlich geschlagen geben. Für Blomdahl war es in seinem 132. Weltcupturnier der 43. Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden  Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Choi Sung-won
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Cho Jae-ho
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Kang Dong-koong
  Roland Forthomme
  Tayfun Taşdemir
  Jean Paul de Bruijn

Wildcardspieler:
1× CPB:  Pedro Piedrabuena
1× ACBC:  Cho Chi-yeon
2× Organisierender Ausrichter:  Rui Manuel Costa,  João Pedro Ferreira

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 146 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
 Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10 bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
 Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul
 Dreiband-Weltcup 2015/6 vom 13 bis zum 19. Dezember in Hurghada

2015 2
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Porto